Sněť je slovo s řadou významů. Nejvýznamnější z nich jsou tyto:

Lékařství 
 gangréna – odumírání a rozpad tělesné tkáně 
 mokrá sněť – příčinou je masívní nezvládnutá bakteriální infekce
 suchá sněť – příčinou je přerušení krevního oběhu
 sněť plynatá – specifické bakteriální infekce v rozsáhle zhmožděné tkáni
 sněť slezinná – české označení pro anthrax

Houby 
 sněti (Ustilaginomycetes) – třída stopkovýtrusných hub

Hudba 

 Sněť - Česká death metalová kapela

Místní název 
 Historický název obce Snět u Benešova

Jiné 
 sněť, snět – zastaralé a nářeční pojmenování pro větev

Reference